Брезен:

 Брезен — церковно-славянское название месяца марта.
 Брезен — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Ардино.
 Брезен — населённый пункт в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Брезен — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Брезен — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Примечания